Belus – album projektu muzycznego Burzum
 Belus (Belos) – król Tyru, ojciec Dydony, Anny, Pigmaliona i Tiasa
 Belus (Belos) – w mitologii greckiej syn Posejdona, bliźniaczy brat Agenora

Zobacz też 
 Bélus – gmina w regionie Akwitania, we Francji
 Belos – strona ujednoznaczniająca